Regnart est un patronyme porté notamment par :

 Jacob Regnart (1540 ou 1545-1599), compositeur de l’école des polyphonistes néerlandais ;
 François Regnart (ca. 1540 - ca. 1590), compositeur et frère du précédent.
 Philippe Regnart (1806-?), homme politique français ;
 Victor Regnart (1886-1964), peintre et graveur belge.

Homonymie de patronyme